Гипсипила — царица острова Лемнос, родившая от аргонавта Ясона двоих детей.
 (587) Гипсипила — астероид главного пояса, который был открыт 22 февраля 1906 года.
 Гипсипила (Эсхил) — трагедия Эсхила.